Die Parlamentswahl in Norwegen 1906 fand am 24. Oktober 1906 statt. Es war die Wahl zum 33. Storting.

Diese Wahl war die erste Wahl nach neuem Wahlrecht: Die Wahlmänner wurden abgeschafft und die Mandatsträger direkt durch die Wahlberechtigten des entsprechenden Wahlkreises gewählt. Die Anzahl der Abgeordneten wurde von 117 auf 123 erhöht.

Wahlergebnis 
Wahlverlierer war die Sammlungspartei (), die 22 Sitze verlor. Alle anderen zuvor im Storting vertretenen Parteien konnten Sitze hinzugewinnen. Die Venstre konnte gar 24 Sitze hinzugewinnen und löste die Sammlungspartei damit als stärkste Fraktion und Inhaberin der absolute Mehrheit ab.

Das Storting setzte sich aus denselben vier Fraktionen wie in der vorangegangenen Legislaturperiode.

Einzelnachweise 

1906
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)